Neuser ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Neuser (um 1530–1576), deutscher Theologe
 Fritz Neuser (* 1932), deutscher  Radrennfahrer und Motorsportler
 Gerd Neuser (1945–2022), deutscher Fußballtrainer
 Gerhard Neuser (1938–1993), deutscher Fußballspieler
 Hanna-Lena Neuser (* 1980), deutsche Politikwissenschaftlerin und Erwachsenenpädagogin
 Nikolaus Neuser (* 1972), deutscher Jazzmusiker
 Norbert Neuser (* 1949), deutscher Politiker (SPD)
 Rosemarie Neuser (* 1955), deutsche Fußballspielerin
 Wilhelm Neuser (1888–1959), deutscher reformierter Theologe und Landessuperintendent
 Wilhelm Heinrich Neuser (1926–2010), deutscher reformierter Theologe und Kirchenhistoriker

Neuser steht für:
 Neuser (Band), eine deutsche Pop-/Rockband

Siehe auch:
 Neusser
 Noiser